Notre-Dame-de-Nazareth („Unsere Liebe Frau von Nazareth“) steht für:

Kathedralen:
 Kathedrale von Orange in Orange, Vaucluse
 Kathedrale von Vaison-la-Romaine in Vaison-la-Romaine, Vaucluse

Kirchen:
 Notre-Dame-de-Nazareth (Monteux) in Monteux, Vaucluse 
 Notre-Dame-de-Nazareth (Paris) in Paris
 Notre-Dame-de-Nazareth (Pernes-les-Fontaines) in Pernes-les-Fontaines, Vaucluse 
 Notre-Dame-de-Nazareth (Plancoët) in Plancoët, Côtes-d’Armor 
 Notre-Dame-de-Nazareth (Rians) in Rians, Var
 Notre-Dame-de-Nazareth (Seyne) in Seyne, Alpes-de-Haute-Provence
 Notre-Dame-de-Nazareth (Trets) in Trets, Bouches-du-Rhône 
 Notre-Dame-de-Nazareth (Valréas) in Valréas, Vaucluse 
 Notre-Dame-de-Nazareth (Vitry-sur-Seine) in Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne 

Kapellen:
 Notre-Dame-de-Nazareth (Entrechaux) in Entrechaux, Vaucluse 
 Notre-Dame-de-Nazareth (Toulouse) in Toulouse, Haute-Garonne

Siehe auch:
 Nossa Senhora da Nazaré